Azeri manat
Türkmén manat